Mercedes-Benz 260 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 10/50 PS Stuttgart 260 (gebaut 1929–1934), siehe Mercedes-Benz W 11
 Mercedes-Benz 260 VB (Prototyp, gebaut 1936–1937), siehe Mercedes-Benz W 146
 Mercedes-Benz 260 D (gebaut 1936–1940), siehe Mercedes-Benz W 138
 Mercedes-Benz 260 E (gebaut 1984–1992), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz 260 SE (gebaut 1985–1991), siehe Mercedes-Benz Baureihe 126